Morven (Carolina do Norte)
Morven (Geórgia)

Desambiguações de topônimos